Kudowa-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Kudowa-Zdrój – stacja kolejowa w Kudowie-Zdroju, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim
 Kudowa-Zdrój – dawna gmina wiejska w województwie wałbrzyskim

Zobacz też 
 Dekanat Kudowa-Zdrój
 MS Kudowa Zdrój